Myler ist der Familienname folgender Personen:

 Cammy Myler (* 1968), US-amerikanische Rennrodlerin
 Johann Nikolaus Myler von Ehrenbach (1610–1677), herzoglich württembergischer Vizekanzler, Konsistorialdirektor und Staatsrechtsgelehrter
 Lok Myler, Pseudonym von Paul Alfred Müller (1901–1970), deutscher Autor